Pokrovskii (dezambiguizare) - nume de persoană, preponderent din Rusia, de origine poloneză.
Reprezentanți:
 Constantin Dormidontovici Pokrovskii - astronom rus, sovietic și ucrainean
 Mihail Nikolaevici Pokrovskii - istoric rus și sovietic, fondatorul istoriei leniniste a Rusiei. 
 Victor Pokrovski - general de aramtă țarist, participant la rebeliunile din timpul războiului civil din Rusia (1918-1921)